Kiefl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Kiefl (1869–1928), Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Würzburg und Domdekan in Regensburg
 Helmut Kiefl (* 1942), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Kiefel